AETC steht für:

 Air Education and Training Command, eine Hauptkommando der United States Air Force (USAF) für Ausbildung und Training von Luftwaffensoldaten
 AETC (Automatic Exhaust Timing Control) , ein Steuerungssystem für Zweitaktmotoren des Motorradherstellers Suzuki

Abkürzung